Das Damendoppel (Rollstuhl) der Wimbledon Championships 2019 war ein Rollstuhltenniswettbewerb in London.

Vorjahressiegerinnen waren Diede de Groot und Yui Kamiji.

Setzliste

Hauptrunde

Weblinks 
 

Damendoppel
2019